Geografia:
 Palerm, capital de Sicília, Itàlia.
 Palermo (Califòrnia)
 Palermo (Dakota del Nord)
 Palermo (Maine)
 Palermo (Montevideo)
 Palermo (Buenos Aires)
 Biografies:
 Blinky Palermo (Leipzig, 1943 - Kurumba, Maldives, 1977), pintor abstracte alemany.
 Lorenzo Palermo (Nuoro, 1953), advocat i polític sard 
 Martín Palermo (La Plata, Buenos Aires, 1973), futbolista argentí.
 Esport:
Internazionali Femminili di Palermo, competició tennística professional.
 Palermo Football Club, club de futbol de la ciutat de Palerm (Sicília, Itàlia).